Појам Чречан се може односити на:
 Чречан (Свети Иван Зелина), насељено место у саставу града Свети Иван Зелина, Загребачка жупанија, Република Хрватска
 Чречан (Неделишће), насељено место у општини Неделишће, Међумурска жупанија, Република Хрватска